Cabassa kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cabassa (udde i Antarktis),

Frankrike 

 Cabasse, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Robotskapade Antarktisförgreningar